Front démocrate (Frankrijk) - Franse politieke partij
 Front démocratique des Bruxellois francophones - Brusselse politieke partij